Engelberto, VIII duque de Arenberg (Bruselas, 11 de mayo de 1824-Palacio de Arenberg, 28 de marzo de 1875) fue jefe de la casa de Arenberg, una antigua familia soberana mediatizada del Sacro Imperio, heredó, entre otros, los títulos de VIII duque de Arenberg y XIV duque de Aarschot.

Biografía 
Era hijo del Próspero Luis, 7º Duque de Arenberg, y pertenecía a una de las más importantes familias nobles europeas. Era Duque de Arenberg, Duque de Aarschot, Duque de Meppen y Príncipe de Recklinghausen. La Fundación Arenberg lo describe como un gran patrón de las artes. Fue el último Duque de Arenberg en sostener posesiones en Alemania. Estas se perdieron en la Unificación alemana. En 1861 se convirtió en miembro de la Cámara de los Señores de Prusia.

Matrimonio y descendencia 
En 1868, contrajo matrimonio con su prima segunda la princesa y duquesa Leonor Úrsula de Arenberg (1845-1919). Tuvieron cinco hijos:

 María Ludmila de Arenberg (1870-1953), desposó en 1888 al príncipe Carlos Alfredo Luis Rodolfo de Croÿ, XII duque de Croÿ (1859-1906).
 Sofía Eloisa de Arenberg (1871-1961), desposó en 1889 al príncipe y duque Juan Bautista Engelberto de Arenberg, (1850-1914).
 Engelberto, IX duque de Arenberg (1872-1949), desposó en 1897 a la princesa Eduviges María Gabriela de Ligne (1877-1938), hija del príncipe Carlos José Eugenio Enrique Jorge Lamoral de Ligne.
 María Salvadora de Arenberg (1874-1956), desposó en 1896 al príncipe Augusto María Gustavo Etienne Carlos Emanuel de Croÿ (1872-1932).
 Carlos Próspero María Melchor Engelberto Leonor Gregorio Wolfgang José de Arenberg (1875-1948), desposó en 1919 a Amelia María Willner (n. 1885), se divorciaron en 1920; se casó en 1923 con Anka Baric (1893).

Ancestros

Referencias 

Duques de Arenberg
Personas de Bruselas
Duques de Aarschot
Casa de Arenberg
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Miembros de la Cámara de los Señores de Prusia